Olaszország
Marano Equo, település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében
Marano Lagunare, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében 
Marano Marchesato, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
Marano di Napoli, község Olaszországban, Campania régióban, Nápoly megyében
Marano sul Panaro, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Modena megyében 
Marano Principato, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
Marano Ticino, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében 
Marano di Valpolicella, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
Marano Vicentino, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében